Râul Baraboi se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă:

 Baraboi - râu care se varsă în Marea Neagră în Regiunea Odesa, Ucraina
 Baraboi - afluent al râului Vameș, Județul Galați, România